Homo sapiens (lateinisch „vernünftiger Mensch“) steht für:
 Mensch, Homo sapiens, anatomisch moderner Mensch, einzige noch lebende Art der Gattung Homo
 Archaischer Homo sapiens, frühe Entwicklungsstadien in der Artbildung

vermeintliche Unterarten:
 Homo sapiens balangodensis, 12.000 Jahre alte Skelettfunde (Sri Lanka), derzeit nicht akzeptierte Unterart
 Homo sapiens idaltu, 160.000 Jahre alte Schädelfunde (Äthiopien), derzeit nicht akzeptierte Unterart
 Dali-Mensch, Homo sapiens daliensis, 280.000 Jahre alter Schädelfund (China), derzeit nicht akzeptierte Unterart
 Homo sapiens neanderthalensis, veraltete Bezeichnung bis in die 1990er-Jahre, siehe Neandertaler

Weiteres:
 Homo Sapiens (Band), Italien (1971–1982)
 Homo Sapiens (Film), Kinodokumentarfilm von Nikolaus Geyrhalter (2016)
 Homo S@piens, original The Age of Spiritual Machines, Sachbuch von Raymond Kurzweil (1999)

Siehe auch:
 Liste der Homo-Epitheta („Artnamen“)